«A Little South of Sanity» — четвертий концертний альбом американського гурту «Aerosmith». Випущений у 1998 році.

Список композицій

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Музичні альбоми 1998
Альбоми Aerosmith
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми